Nicolas Martin Hautorp Madsen (Odense, 17 maart 2000) is een Deens voetballer die door sc Heerenveen van FC Midtjylland gehuurd wordt.

Carrière 
Nicolas Madsen speelde in de jeugd van BK Marienlyst, Næsby BK en FC Midtjylland. Hij debuteerde in het eerste elftal van Midtjylland op 26 september 2018, in de met 1-2 na verlenging gewonnen bekerwedstrijd tegen Dalum IF. In het seizoen erna, 2019/20, kwam hij in het reguliere seizoen tot drie invalbeurten. In de kampioensronde, waarin Midtjylland een ruime voorsprong verdedigde, speelde Madsen ook enkele wedstrijden als basisspeler. In het seizoen 2020/21 begon hij als vaste basisspeler, speelde in de Champions League, maar raakte deze basisplaats gedurende het seizoen kwijt. Zodoende werd hij in het seizoen 2021/22 verhuurd aan sc Heerenveen. Hier debuteerde hij op 12 september 2021, in de met 1-1 gelijkgespeelde uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Clubstatistieken

Zie ook 

 Lijst van spelers van FC Midtjylland
 Lijst van spelers van sc Heerenveen

Deens voetballer